Heffernan est un patronyme.

Kevin Heffernan (1929-), joueur et entraineur de football gaélique irlandais ;
Kevin Heffernan (1968-), acteur américain ;
Robert Heffernan, athlète irlandais,
William Heffernan (1940-), auteur américain de roman policier.

Homonymie de patronyme